Скудина — фамилия. Известные носители:

 Скудина, Генриэтта Семёновна (1931—1986) — советский музыковед.
 Скудина, Екатерина Юрьевна (род. 1981) — российская яхтсменка.